Перогуарда () - фрегезия (район) в муниципалитете Феррейра-ду-Алентежу округа Бежа в Португалии. Территория – 36,36 км². Население – 400 жителей. Плотность населения – 11 чел/км².

Достопримечательности 

Районы округа Бежа